

Carriera
È stato convocato nella Nazionale sammarinese per la partita contro la Germania del 6 settembre 2006, senza tuttavia scendere in campo. L'esordio è arrivato poco dopo.

Note

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale sammarinese